«Три́нити Злин» () — чешский футбольный клуб из города Злин, Злинский край, область Моравия. Основан в 1919 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Летна» в Злине общей вместимостью около 6 000 зрителей. Действующий участник Первой лиги, высшего дивизиона чемпионата Чехии по футболу.

В 2017 году команда впервые в своей истории стала обладателем кубка Чехии по футболу.

История клуба 
После повышения в классе в сезоне 2001/02 команда дважды занимала седьмую строчку в чемпионате: в сезонах 2003/04 и 2004/05, а в сезоне 2007/08 заняла восьмое место.

В начале сезона 2008/09 команда выступала неудачно, что повлекло за собой изнурительную борьбу за выживание в конце сезона. На финише сезона «Тескома» одержала 5 побед подряд и в последнем туре чемпионата команде было необходимо побеждать «Яблонец», чтобы сохранить прописку в Первой лиге на будущий сезон. Ожидалось, что «Тескома» одержит победу, но вместо этого команда была разгромлена со счётом 1:6, что стало самым крупным поражением команды за все 62 года клубной истории. Команда покинула элитный дивизион, в который вернулась лишь спустя шесть лет.

История названий 
 1919—1922 «СК Злин» ()
 1922—1948 «СК Батя Злин» ()
 1948—1958 «СК Ботострой Злин» ()
 1958—1989 «ТЕ Готтвальдов» ()
 1989—1990 «Злин» ()
 1990—1996 «Свит Злин» ()
 1996—1997 «Злин» ()
 1997—2001 «Свит Злин» ()
 2001—2002 «Злин» ()
 2002—2012 «Тескома Злин» ()
 2012—2022 «Фастав Злин» ()
 2022 —  «Тринити Злин» ()

Достижения клуба 
 Кубок Чехии
  Победитель: 2016/17
 Кубок Чехословакии
  Победитель: 1969/70
 Чехо-словацкий Суперкубок
  Победитель: 2017

Тренеры клуба 	
  Франтишек Комняцкий (2001—2002)
  Владислав Маречек (2002—2004)
  Властимил Паличка (2004)
  Павел Гапал (2004—2005)
  Любомир Блага (2005—2006)
  Петр Уличный (2006)
  Павел Хофтих (2006—2008)
  Ладислав Минарш (2008)
  Йосеф Мазура (2008)
  Ладислав Минарш (2008—2010)
  Марек Каливода (2010—2011)
  Алоис Скацел (2011—2012)
  Алеш Кржечек (2012)
  Марек Каливода (2012—2013)
  Мартин Пулпит (2013—2014)
  Богумил Паник (2014—2018)
  Властимил Петржела (2018)
  Михал Билек (2018—2019)
  Роман Пиварник (2019)
  Ян Каменик (2019—2020)
  Богумил Паник (2020—2021)
  Ян Елинек (2021—2022)
  Вит Вртелка (2022) ()
  Павел Врба (2022—)

Статистика выступлений с 2000 года

Выступления в еврокубках 

Выступление в турнире под названием ФК «Готтвальдов».

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Футбольная ассоциация Чехии
 Первая лига Чехии

 
Футбольные клубы Чехии